Sakon – divinità fenicia
 Sakon – nome proprio di persona giapponese
 Sakon – parte sinistra di un nunchaku
 Sakon – protagonista del manga Karakurizōshi Ayatsuri Sakon
 Sakon – personaggio del manga e anime Naruto
 Sakon – personaggio della serie The Legend of Zelda
 Shima Sakon – samurai giapponese del periodo Azuchi-Momoyama